Anna Caterina Antonacci (1961 -), soprano italienne ;
 Biagio Antonacci (1963 -), chanteur italien ;
 Pietro Antonacci, compositeur italien du .